Bernard II (ok. 995–1059) – książę Saksonii 1011–1059
 Bernard II (1428–1458) – margrabia Badenii 1453–1458
 Bernard II (1432–1458) – książę Lüneburga 1452–1458
 Bernard II (1800–1883) – książę Saksonii-Meiningen 1803–1866